Questa pagina elenca le giocatrici convocate per il campionato europeo di calcio femminile a Norvegia 1987.

Selezionatore: Martin Reagan

Selezionatore: Ettore Recagni

Selezionatore: Erling Hokstad

Selezionatore: Ulf Lyfors

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1987
Campionato europeo di calcio femminile 1987